XBN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Biniguni (Papua Nuova Guinea)